Le signe plus souscrit est un signe diacritique utilisé dans l’alphabet phonétique international pour indiquer qu’une voyelle ou consonne est plus avancée.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 

Diacritique de l'alphabet phonétique international